Bruxa
 Feiticeira (He-Man)
 A Feiticeira (filme)
 A Feiticeira (pintura)
 A Feiticeira (série de televisão)
 As Feiticeiras

Ou ainda:
 Formiga-feiticeira

Veja também 
 Feiticeiro

Desambiguação